CPO steht für:
 Cambarellus patzcuarensis var. Orange, oranger Zwergflusskrebs, siehe Gestreifter Zwergflusskrebs
 Charge Point Operator, Ladepunktbetreiber, errichtet und betreibt Ladepunkte für Elektrofahrzeuge
 Kleinbahn Casekow–Penkun–Oder, ehemalige Bahnstrecke
 Certified Prosthetist/Orthotist, siehe Zertifizierter Prothetiker/Orthetiker
 Chief Performance Officer of the United States, hochrangiger Beamter im US Office of Management and Budget
 Chief Petty Officer, ein Unteroffiziersdienstgrad
 Chief Privacy Officer, oberster Leiter der strategischen Planung des Datenschutzes in einem Unternehmen, siehe Datenschutzbeauftragter
 Chief Procurement Officer, oberster Einkaufsleiter eines Unternehmens
 Chief Product Officer, verantwortlich für alle produktbezogenen Themen eines Unternehmens
 China Philharmonic Orchestra, siehe Chinesische Philharmoniker
 Code of PLM Openness, siehe Code of Openness, deutscher IT-Standard-Katalog
 complete partial order, vollständige Halbordnung, siehe Ordnungsrelation #Vollständige Halbordnung
 Crude Palm Oil, rohes Palmöl, siehe Palmöl
 Flughafen Desierto de Atacama (IATA-Code), chilenischer Flughafen

CpO steht für:
 Cost per order, eine Kennzahl im (Direkt-)Marketing

cpo steht für:
 classic production osnabrück, deutsches Klassik-Plattenlabel
 Kpeego (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen in der Elfenbeinküste

Abkürzung